Centraal Ziekenhuis, voluit Centraal Neutraal Ziekenhuis met Klassenverpleging, een ziekenhuis in Almaar, Nederland
 Centraal Ziekenhuis (voorheen), thans Academisch Ziekenhuis Paramaribo, een academisch ziekenhuis in Paramaribo, Suriname